Continental AG, hannoveri székhelyű német vállalat
 Continental Airlines, houstoni székhelyű légitársaság
 Continental (autómárka), egykori brit autómárka
 Continental (együttes)
 Continental Railway Solution Kft., vasúttársaság

Összetételekben 
 Alstom Coradia Continental 
 Bentley Continental, a Bentley autómárka több modellje

Földrajzi névként 
 Continental (Arizona)
 Continental (Ohio)

Jegyzetek